HMS Barham är namnet som tre fartyg i Royal Navy har burit i för att hedra Charles Middleton, 1:a baron Barham. En fjärde var planerad men färdigställdes aldrig:

 , var en 74-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1811. Hon reducerades till ett 50-kanoners skepp 1826 och höggs upp 1840.
 HMS Barham, skulle bli en träskruvsfregatt. Hon beställdes 1860 men avbeställdes senare.
 , var en tredjeklass kryssare sjösatt 1889 och skrotades 1914.
 , var ett slagskepp av Queen Elizabeth-klass sjösatt 1914 och sänktes av en tysk ubåt U-331 år 1941.